Walschap steht für:
 Gerard Walschap (1898–1989), belgischer Schriftsteller
 (17506) Walschap, Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:
 Gerard-Walschap-Preis